Around the Fur е втори студиен албум на алтърнатив метъл групата Deftones. Издаден е на 28 октомври 1997 г. от Maverick Records.

Обща информация 
В този албум са използвани елементи на ню уейв и шугейзинг. Също така е определян за алтърнатив метъл, ню метъл и алтърнатив рок. Дебютира на 29-о място в Billboard 200 с 43 000 продадени копия през първата седмица. През юни 1999 г. е сертифициран като златен от RIAA.

Състав 
 Чино Морено – вокали
 Стивън Карпентър – китара
 Чи Ченг – бас, бек вокали
 Ейб Кънингам – барабани

Допълнителен персонал 
 Макс Кавалера – допълнителни вокали и китара в „Headup“
 Анилин Кънингам – допълнителни вокали в „Mx“

Песни

Позиции в класациите 

 Албум

 Сингли

Сертификати

Източници 

Албуми на Дефтоунс
Музикални албуми от 1997 година